A természetes európium (Eu) két stabil izotópból áll – 151Eu és 153Eu –, melyek közül az 151Eu gyakorisága a nagyobb (természetes előfordulása 52,2%). Az 153Eu stabil, de az 151Eu-ről a közelmúltban kimutatták, hogy radioaktív, alfa-bomló, felezési ideje (4,62 ± 0,95(stat.) ± 0,68(syst.)) év. A természetes 151Eu-en kívül 36 mesterséges radioizotópját írták le, ezek közül a legstabilabbak az 150Eu (felezési ideje 36,9 év), az 152Eu (13,516 év) és az 154Eu (8,593 év). A többi izotóp felezési ideje 4,7612 évnél rövidebb, a többségé a 12,2 másodpercet sem éri el. 17 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak az 150mEu (t1/2 12,8 óra), 152m1Eu (t1/2 9,3116 óra) és az 152m2Eu (t1/2 96 perc).

A leggyakoribb stabil izotópnál (153Eu) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként negatív béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire szamárium, az utóbbiaknál főként gadolínium.

Standard atomtömeg: 151,964(1) u.

Európium-155

Az európium-155 hasadási termék, felezési ideje 4,76 év. Maximális bomlási energiája 252 keV. Termikus reaktorban (ma szinte minden atomerőmű ilyen) hasadási hozama csekély, a leggyakoribb termékekének csak mintegy fél százaléka.

Az 155Eu nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszete (termikus neutronokra mintegy 3900 barn, rezonanciaintegrálja mintegy ) miatt még a keletkező kis mennyisége is továbbalakul a fűtőelemek kiégése során. Hozama, bomlási energiája és felezési ideje is mind jóval kisebb, mint a 137Cs-é vagy a 90Sr-é, ezért az 155Eu nem járul jelentősen hozzá a keletkező radioaktív hulladékhoz.

Valamennyi 155Eu keletkezik az 153Eu (stabil, termikus 350 barn, rezonanciaintegrál 1500, hozama az 155Eu-ének mintegy 5-szöröse) és 154Eu (felezési ideje 8,6 év, termikus 1400 barn, rezonanciaintegrál 1600, hasadási hozama nagyon kicsi, mivel a béta-bomlás megáll a 154Sm-nél) sorozatos neutronbefogása révén is; azonban a hatáskeresztmetszetek közötti különbség miatt mind az 155Eu, mind az 154Eu gyorsabban továbbalakul, mint amilyen ütemben keletkezik.

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Európium